

Lokalizacje

Niemcy 
 Prem – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Weilheim-Schongau

Słowenia 
 Prem – miejscowość

Osoby 
 Heimrad Prem – niemiecki malarz
 Horst Prem – niemiecki inżynier

Inne 
 PREM

Zobacz też 
 Preem
 Perm